Folkwoods was een Nederlands folkfestival dat met gemiddeld vijfduizend bezoekers per editie het grootste openlucht folkfestival van Nederland was. Folkwoods vond plaats in Eindhoven, Nuenen en daarna weer in Eindhoven. De eerste editie vond plaats in 2000.

De eerste drie edities van Folkwoods werden in het Eindhovense Philips van Lenneppark gehouden. In 2003 verhuisde het festival naar de bossen in Landgoed Gulbergen in Nuenen. Het festival kon aansluiten bij de bloemenbeurs Bloem en Tuin, wat flink wat logistieke en organisatorische voordelen had. Door deze speciale locatie bevond ook de bijhorende festivalcamping zich midden in de Nuenense bossen. Vanaf 2007 vond het festival weer in Eindhoven plaats, in het Philips de Jongh Wandelpark.

Het festival richtte zich voornamelijk op muziek van Keltische oorsprong, Ierse, Schotse en Bretonse volksmuziek, die de basis vormt voor wat meestal 'folk' wordt genoemd. Op het programma was echter alles te vinden wat in de ruimste zin met folk te maken had: van traditionele jigs en reels tot elektrische gitaarfolk, van esoterische zang tot Amerikaanse singer-songwriters, Balkanbeat, Occitaanse muziek en 'heavy folk.' De laatste jaren was een speciaal podium op Folkwoods gewijd aan de balfolk, een genre dat in Vlaanderen erg geliefd is en ook in Nederland steeds populairder wordt. Grote namen en artiesten die op Folkwoods hebben opgetreden zijn onder andere Moya Brennan, Within Temptation, Rowwen Hèze, Gerard van Maasakkers, Laïs, Rapalje, Kadril, Bots, Faun, Marike Jager, Modena City Ramblers, Beoga, Yevgueni, Epica, Martin Simpson, Seth Lakeman, Raymond van het Groenewoud, Sido Martens, Allez Soldaat, Chris Chameleon en Skyclad.

Einde Folkwoods en opvolging 
In najaar 2012 werd bekendgemaakt dat in 2013 Folkwoods niet zou doorgaan. Aanvankelijk ging de mededeling over één editie, maar een jaar later werd beslist dat de organisatie van Folkwoods er definitief mee stopte. Direct na de bekendmaking in 2012 nam de "Stichting Bijzondere Folkprojecten" het initiatief en de organisatie van verschillende benefieten op zich. De stichting, die al in 2006 was opgericht om de coöperatie Folkwoods op het gebied van financiën en pr te ondersteunen, nam de fakkel van Folkwoods over. Zo werd in 2014 en 2015, op de locatie waar de laatste edities Folkwoods plaats hadden gevonden, alsnog een folkfestival georganiseerd; nu onder de naam "Parkfest". Dat festival combineerde een aantal Folkwoods-ingrediënten met enkele nieuwe ideeën.

Optredende artiesten

Trivia 
 Zowel Ygdrassil als Chris Chameleon hebben een live-cd van hun optreden op Folkwoods uitgebracht.
 De organisator van Folkwoods was Tinus Kanters, die eerder festivals als Dynamo Open Air had georganiseerd.

Muziekfestival in Nederland
Volksmuziek
Evenement in Eindhoven